Список миллиардеров — список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. по результатам 2010 года по версии журнала Forbes.

Общее количество миллиардеров увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 199 человек составив таким образом 1210 человек (из них 214 новички) из 55 стран мира, что является рекордным количеством за 25 лет существования рейтинга.

Самое большее количество миллиардеров проживает в США — 413 человек, далее следует Китай — 115 человек и Россия — 101 человек, при этом в Москве концентрация миллиардеров самая высокая в мире — 79 человек, на втором месте Нью-Йорк — 58 человек.

Общий капитал участников списка составляет 4,5 трлн долларов, что на 1 трлн больше чем в предыдущем году.

Пятёрка самых богатых людей

Первые двадцать миллиардеров

Ссылки 
 The World's Billionaires 2011
 Топ-20 богатейших людей мира — 2011
 Весь список изменений состояний миллиардеров

Миллиардеры